«Mauricio Herrera» puede referirse a:

 Mauricio Herrera (1932-), actor mexicano.
 Mauricio Herrera (1981-), cantante estadounidense.
 Andrés Mauricio Herrera (1980-), futbolista colombiano.
 Mauricio Herrera (1980-), boxeador estadounidense (w:en).
 Mauricio Herrera (19??-), percusionista venezolano - miembro de Yerba Buena.
 Mauricio Herrera (19??-), ilustrador chileno.
 Mauricio Herrera (19??-), compositor chileno - miembro de Altazores.
 Mauricio Herrera (1???-19??), escritor (teatro).